Эмиль Антон Гёрлиц (; 13 июня 1903, Катовице, Германская империя — 31 мая 1987, Альтенбург, Лейпциг) — польский футболист немецкого происхождения, вратарь, нападающий.

Биография 
Родился в многодетной семье 13 июня 1903 в Катовице. Футбольную карьеру начал в местной команде «Пройссен 05» («Пруссия 05»). В 1922 году Катовице было присоединено к Польше, а клуб сменил название на ФК «Каттовиц». За основной состав начал выступать с 1923 года.

За сборную Польши дебютировал 18 мая 1924 года в матче со Швецией (Польша проиграла 1:5). В общей сложности, за сборную провёл 8 матчей. На Олимпийских играх 1924 года был вторым вратарём сборной, поляки на турнире сыграли всего одну игру.

В этом же году переходит в «Погонь», где провёл большую часть карьеры. В составе львовской команды завоёвывает титул чемпиона Польши. За пять матчей пропустил в собственные ворота всего три гола. После ссоры с тренером клуба, уехал в итальянский город Триест, обосновался в клубе «Эдера». После короткого пребывания в Италии, вернулся в родной клуб, с которым выиграл чемпионат Польши 1927 года, успешно играя на разных позициях. В 1937 году закончил карьеру.

После оккупации Польши Германией, в сентябре 1939 взял на себя руководство автопарком и получил металлургический завод.  В феврале 1945 года попал в советский плен, три месяца находился в лагере. С 1947 по 1949 год работал в обществе Германо-советской дружбы. С 1962 года неоднократно посещал город Катовице.

Достижения 
 Чемпион Польши (1): 1925
 Вице-чемпион Польши (1): 1927

Литература 
 Andrzej Gowarzewski, Lwów i Wilno w ekstraklasie. Dzieje Polskiego Futbolu Kresowego. Wydawnictwo GiA, Katowice 1997 (4. część cyklu Kolekcja Klubów)
 "Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej - wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku", wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, Gliwice-Opole 2006, (ISBN 83-60470-02-2)
 Fußball-Chronik, Fußball in Schlesien 1900/01-1932/33, Ergebnisse und Tabellen aus den höchsten Ligen des Südostdeutschen Fußballverbandes und der Einzelverbände der Region, wyd. DSfFS e. V.

Ссылки 
 Профиль на сайте Eu-Football.info  

Футболисты Польши
Игроки ФК «Каттовиц»
Игроки ФК «Погонь» Львов
Игроки сборной Польши по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года